Ficke ist 
 der veraltete, in manchen Dialekten noch gebräuchliche Name für eine Kleidertasche, siehe Hosentasche
 ein Mundloch im Bergbau
 1. Person Singular Präsens von Ficken, außerdem vulgäre Bezeichnung für eine Sexualpartnerin

Ficke ist der Familienname von:
 Georg Ficke (1911 oder 1912–1964), deutscher Politiker

Siehe auch: